Мафусаил:

Мафусаил (, Метуше́лах) — ветхозаветный патриарх; символ долгожительства («мафусаилов век»).

Муфасаил:(арабский)- الله‎ наделяющий удел своим творениям,
Извещая о предвечной будущей жизни в возвышенности (в раю)  أكبر‎ الله
   
В природе и космосе
 «Мафусаил» — сосна на востоке штата Калифорния, США; возраст более 4770 лет.
 Мафусаил (HD 140283) — звезда-субгигант в созвездии Весов, одна из самых старых звёзд в окрестности Солнца. 
Мафусаил (PSR B1620−26 b) — одна из старейших из известных внесолнечных планет (возраст оценивается в 12,7 млрд лет) в скоплении М4 в созвездии Скорпиона, газовый гигант.
 Мафусаил — выход горных пород на Марсе, обнаруженный марсоходом Spirit .

Другое
 Мафусаил — ёмкость винной бутылки, равная 6 литрам или 8 стандартных бутылок по 0,75 литра.
 «Мафусаил» (Долгожитель) — класс конфигураций клеточных автоматов.

См. также 
 Мафусал
 Фонд Мафусаила — некоммерческая организация, содействующая развитию антивозрастных исследований